Guasimal puede referirse:

 Guasimal, localidad del estado de Apure, Venezuela.
 Guasimal, localidad del departamento de Bolívar, Colombia.
 Guasimal, localidad de la provincia de Sancti Spíritus, Cuba.
 Guasimal, río de la provincia de Pinar del Río, en Cuba, y afluente del río Cuyaguateje.